Kükenthal kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg Kükenthal
 Willy Georg Kükenthal

Robotskapade auktorsförkortningar